Le Temple de l'amitié peut désigner plusieurs bâtiments d'agréments ou historiques dans le monde.

 Le Pavillon de David dans la ville d'Épône en France
 Le Temple de l’Amitié au 20 rue Jacob à Paris en France
 Le Temple de l'Amitié dans la Parc de Pavlovsk en Russie 
 Le Temple de l'Amitié dans le Domaine de la Garenne Lemot en France
 Le Temple de l’Amitié dans le Nouveau Palais (Potsdam) en Allemagne